Arthur Wynne – enigmista britannico
 Arthur Wynne – generale britannico